Buslijn 175 (Amsterdam-Haarlem)
Buslijn 175 (Roermond-Heythuysen)
Buslijn 175 (Strijen-Dordrecht)
Buslijn 175 (Waddinxveen-Rotterdam)